Чалма:
 Чалма — мужской и женский головной убор.
 Чалма — река в России.
 Чалма — село в Сербии, автономный край Воеводина, община Сремска-Митровица.